Piazza Vittorio Emanuele II steht für:

 Piazza Vittorio Emanuele II (Rom), Platz in Rom
 Piazza Vittorio Emanuele II (Rovigo), Platz in Rovigo